Ломас Вердес има више значења:

 Ломас Вердес (Теотитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ломас Вердес (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ломас Вердес (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ломас Вердес (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику